C-Free es un entorno integrado de desarrollo (IDE) C/C++ profesional que soporta múltiples compiladores.
Este software permite al usuario editar, compilar, ejecutar y depurar programas libremente.

Compiladores soportados actualmente 
 MinGW 2.95/3.x/4.x/5.0
 Cygwin
 Borland C++ Compiler
 Microsoft C++ Compiler
 Open Watcom C/C++
 Digital Mars C/C++

Más compiladores serán soportados en un futuro.

Resaltado de sintaxis 
C-free tiene un resaltado de sintaxis (Highlight) que marca los tipos de datos (Clases/Structuras/Uniones), funciones, variables, constantes y palabras reservadas.

Enlaces externos 
Página oficial de C-free

Entornos de desarrollo integrados